

Geografia
 Antartide
 Thurston – ghiacciaio sulla costa di Bakutis
 Thurston – isola al largo della Terra di Ellsworth

 Stati Uniti d'America
 Thurston – villaggio della Contea di Thurston, Nebraska
 Thurston – città della Contea di Steuben, New York
 Thurston – villaggio della Contea di Fairfield, Ohio

Persone
 Colin Thurston (1947-2007) – produttore discografico britannico
 Fred Thurston (1933-2014) – giocatore di football americano statunitense
 Gavin Thurston (...) – direttore della fotografia, regista e cameraman statunitense
 Johnathan Thurston (1983) – rugbista a 13 australiano
 Louis Leon Thurstone (1887-1955) – ingegnere e psicologo statunitense
 Mel Thurston (1919-1997) – cestista statunitense
 Robert Henry Thurston (1839-1903) – ingegnere statunitense
 William Thurston (1946-2012) – matematico statunitense